Medemblik kan verwijzen naar :

Medemblik (stad), de stad Medemblik in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Medemblik (gemeente), de gemeente Medemblik in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Station Medemblik, het treinstation van Medemblik